Kleinsteuber ist der Nachname folgender Personen:

 Franz Kleinsteuber (1886–1961), deutscher Architekt
 Hans J. Kleinsteuber (1943–2012), deutscher Politik- und Medienwissenschaftler
 Wolfgang Kleinsteuber (1944–2012), deutscher Maler und Bildhauer.